Ольга Игоревна Тогоева (род. 20 марта 1970) — российский историк-медиевист, специалист по истории средневековой Франции. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Биография 
Ее отец по образованию историк, мать — филолог. В 1992 году окончила исторический факультет МГУ. Тогоева признаётся, что всегда хотела стать историком и что ей всегда была интересна жизнь конкретных людей, а не глобальные процессы. Медиевистикой она занялась случайно благодаря влиянию Ю. Л. Бессмертного, которого Тогоева называет своим учителем. Понимая, что для изучения истории средневековой Франции нужно изучать архивы этой страны, Тогоева уехала учиться во Францию. В 1995 году она окончила аспирантуру МГУ и университета Париж 1 Пантеон Сорбонна (Франция) под руководством Н. А. Хачатурян и .

В 1996 году Тогоева защитила кандидатскую диссертацию «Понятия „преступление“ и „наказание“ в уголовном праве и судопроизводстве Франции конца XIII—XV веков». С 2001 года увлеклась историей Жанны д’Арк, и в 2013 году защитила докторскую диссертацию «Формирование культа святой Жанны д’Арк и политическая культура Франции (XV—XIX вв.)».

В 2000—2014 годах Тогоева была ответственным секретарём альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории», а с 2014 года является соредактором этого альманаха. Входит в редколлегию альманаха «Адам и Ева. Альманах гендерной истории». Является членом Ассоциации друзей Дома наук о человеке (Франция) и Международного сообщества микроисториков.

Среди научных интересов Тогоевой: история средневековой Франции, история права и правосознания, история повседневности, историческая память, проблемы методологии (микроистория).

Тогоева считает, что в России существует большой интерес к истории, поэтому историки должны заниматься популяризацией науки для борьбы с такими явлениями, как «Новая хронология». Сама Тогоева выступает как популяризатор на сайтах Arzamas и Постнаука.

Автор трёх монографий и около 150 статей, в том числе в журнале «Средние века», альманахах «Одиссей. Человек в истории», «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории», во «Французском ежегоднике».

Научные труды

Монографии

Избранные статьи 
Всего около 150 статей.

Примечания

Ссылки

Персональные страницы

Интервью 
 
 
 
 
 

Медиевисты России
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Женщины-историки
Популяризаторы науки